Corbalán o Corbalan pueden referirse a los siguientes artículos:

Antroponimia 
 Corbalán, apellido.

Arte

Arquitectura 
 Castillo de Corbalán, inmueble de Corbalán, España.
 Consultorio Ramón Corbalán Melgarejo, centro de salud de Santiago, Chile.

Medicina 

 Signo de Corbalán, alteración del metabolismo de las proteínas.

Toponimia 
 Corbalán, municipio español.

Personajes

Ficticios 
 Corbalán, personaje del poema «Isidora, la federala y mazorquera», de Hilario Ascasubi.

Reales 
 Álvaro Corbalán (1951-), militar en retiro chileno, torturador durante la dictadura de Augusto Pinochet.
 Ana de Corbalán y Castilla, dueña de los terrenos que hoy corresponden al barrio Lo Hermida de Santiago de Chile.
 Bernabé Corbalán, dueño de los terrenos que hoy corresponden a Lo Hermida.
 Carles Bonet Corbalán, político catalán.
 Domingo García de Corbalán y Castilla, dueño de la hacienda de Macul.
 F.J. Corbalán, autor.
 Fernando Corbalán (1948-), escritor y profesor de matemáticas.
 Francisco Corbalán, actor.
 Francisco Martínez Corbalán, político español.
 Hugo Corbalán (1970-), futbolista argentino.
 Jaume Nadal Corbalán, político catalán.
 Joan Corbalán Gil, escritora.
 Joaquín Corbalán (1870-1933), médico y político argentino.
 José Antonio Ruiz Corbalán, gobernador de Toledo, España.
 Juan Antonio de Galleguillos y Corbalán-Castilla (1770-1820), empresario y político chileno.
 Juan Corbalán .
 Lucas de Corbalán y Castilla, dueño de los terrenos que hoy corresponden al barrio Lo Hermida de Santiago de Chile. 
 Macky Corbalán, poeta argentino.
 Manuel de Salas y Corbalán (1754-1841), educador y político chileno.
 María Josefa de Allende Salazar y Corbalán-Castilla y Fuentes Pavón, bisabuela de Juan Antonio de Galleguillos y Corbalán-Castilla, empresario y político chileno.
 María Regla Prieto Corbalán, escritora española.
 Nicolás Corbalán-Castilla y Allende-Salazar, descendiente de Fernando de Castilla y Mendoza, rey de Castilla y Portugal; y abuelo de Juan Antonio de Galleguillos y Corbalán-Castilla, empresario y político chileno.
 Pablo Corbalán Castilla y Arias de Molina, bisabuelo de Juan Antonio de Galleguillos y Corbalán-Castilla, empresario y político chileno.
 Pedro Corbalán Martínez (1966-), exfutbolista español.
 Pedro de Corbalán (1731-1797), gobernador de Sonora y Sinaloa, México.
 Ramón Corbalán Melgarejo (1863-1935), político y médico chileno.
 Ramón Corbalán Julio, exadministrador de estanco chileno.
 Salomón Corbalán (1925-1967), político chileno.
 Trinidad Corbalán-Castilla y Pizarro del Pozo, descendiente de Fernando de Castilla y Mendoza, rey de Castilla y Portugal; y madre de Juan Antonio de Galleguillos y Corbalán-Castilla, empresario y político chileno.

Véase también 
 Corvalán .